El Torneig del Pacífic 2018, oficialment conegut com a Toray Pan Pacific Open 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 35a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 de setembre de 2018 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

La tennista txeca Karolína Plísková va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018